

Codici 
 BUD  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Budapest-Ferihegy (Ungheria)
 bud  – codice ISO 639-3 della lingua ntcham

Geografia 
 Bud  – villaggio nella Norvegia occidentale

Altro 
 Bud  – nome proprio di persona maschile
 Bud  – soprannome per la birra statunitense Budweiser
 Bud  – nome originale di Alcor, personaggio dei Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate 
 Budd